Metschin steht für:

 Aidar Raissowitsch Metschin (* 1963), russischer Politiker und Bürgermeister von Nischnekamsk 
 Ilsur Raisowitsch Metschin (* 1969), russischer Politiker und Bürgermeister von Kasan
 Měčín, deutsche Bezeichnung einer Stadt in Tschechien